Пётр Кондако́в:
 Кондаков, Пётр Иванович (1905—1963) — директор судоремонтного завода «Красный Дон», лауреат Сталинской премии.
 Кондаков, Пётр Павлович (1902—1970) — деятель советских спецслужб.